Franciszek Drucki-Lubecki (kasztelan piński) 
 Franciszek Drucki-Lubecki (senator II RP) (1878–1944) – polski ziemianin, działacz społeczny, senator II i III kadencji
 Franciszek Ksawery Drucki Lubecki (1779–1846) – polski polityk, minister skarbu Królestwa Polskiego